L'opera del mendicante (The Beggar's Opera) – ballad opera di John Gay del 1728
 Il masnadiero (The Beggar's Opera) – film del 1952 diretto da Peter Brook